Ambrières, commune du département de la Marne ;
 Ambrières-les-Vallées, autrefois Ambrières puis Ambrières-le-Grand, commune du département de la Mayenne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France